Малиновое — топоним.

Белоруссия 
 Малиновое — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Малиновое — бывшее село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, упразднено в 2000-е годы.

Россия 
 Малиновое — озеро в Алтайском крае.

Украина 
 Малиновое — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Малиновое — посёлок в Волновахском районе Донецкой области.
 Малиновое — село в Станично-Луганском районе Луганской области.

См. также 
 Малиновое вино
 Малиновое Озеро